Pega-saias é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Setaria verticillata
 Setaria viridis